Hagsdorf ist der Name folgender Ortschaften
 Hagsdorf (Gemeinde Persenbeug-Gottsdorf), Teil der Gemeinde Persenbeug-Gottsdorf in Niederösterreich
 Hagsdorf (Wang), Teil der Gemeinde Wang in Oberbayern